La temporada 1979-80 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la 22ª temporada de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA. Se jugó entre noviembre de 1979 y marzo de 1980, y la final tuvo lugar en Wittenheim, Alsacia. Debutó Noruega.

La ganó el Fiat Torino, que se convirtió en el segundo campeón italiano de la competición. En la final derrotó al Minyor Pernik, que en semifinales había eliminado al vigente campeón, el Estrella Roja de Belgrado. El torneo estuvo condicionado por la ausencia, por cuarta vez en cinco años, del Daugava Riga, 16 veces campeón de la competición.

Resultados

1ª Fase previa
 (113-28, 101-45) BOB Oud-Beijerland 214-73 DSI Ankara
 (55-40, 134-67) Donau Viena 189-107 Sporting Atenas
 (71-51, 80-48) Oestelbergen Stars 151-99 CIF Lisboa
 (103-54, 94-45) Bayer Leverkusen 197-99 Black Star Mersch

2ª Fase previa
 (88-84, 107-59) BOB Oud-Beijerland 195-143 Donau Viena
 (54-68, 68-51) Clermont Université 172-169 Celta Vigo 
 (87-56, 81-40) Sparta Praga 168-121 Oestelbergen Stars
 (70-55, 74-55) Bayer Leverkusen 144-110 Elitzur Holon

Cuartos de final

Grupo A
 Minyor 73-62 89-73 Clermont // Oud-Beijerland 85-72 69-80 Budapest
 Minyor 82-69 78-57 Budapest // Oud-Beijerland 67-84 79-78 Clermont
 Minyor 100-84 79-88 Oud-Beijerland // Budapest 89-63 71-77 Clermont
 (5 - 1 --- 492-433) 1. Minyor Pernik
 (3 - 3 --- 472-493) 2. BOB Oud-Beijerland
 (2 - 4 --- 438-454) 3. Budapest SE
 (2 - 4 --- 437-459) 4. Clermont Université

Grupo B
 Torino 76-52 105-39 Leverkusen // Estrella Roja 54-76 83-69 Sparta
 Torino 81-79 95-94 Estrella Roja // Sparta 88-63 68-72 Leverkusen
 Torino 63-56 79-60 Sparta // Estrella Roja 110-49 83-68 Leverkusen
 (6 - 0 --- 499-380) 1. Fiat Torino
 (3 - 3 --- 503-438) 2. Estrella Roja de Belgrado
 (2 - 4 --- 417-414) 3. Sparta Praga
 (1 - 5 --- 343-530) 4. Bayer Leverkusen

Semifinales
 (91-76, 75-82) Minyor Pernik 166-158 Estrella Roja de Belgrado 
 (78-76, 74-58) Fiat Torino 152-134 BOB Oud-Beijerland

Final
 Fiat Torino 75-66 Minyor Pernik

Clasificación
 01.  Fiat Torino

 02.  Minyor Pernik

 03.  Estrella Roja de Belgrado
 04.  BOB Oud-Beijerland

 05.  Sparta Praga
 06.  Budapest SE
 07.  Clermont Université
 08.  Bayer Leverkusen

 09.  Celta Vigo
 10.  Elitzur Holon
 11.  Donau Viena
 12.  Oestelbergen Stars

 13.  CIF Lisboa
 14.  Sporting Atenas
 15.  Black Star Mersch
 16.  DSI Ankara

Referencias

Baloncesto en 1969
Baloncesto en 1980
Euroliga Femenina